La Serie C1 1989-1990 è stata l'undicesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 17 settembre 1989 e il 3 giugno 1990 e concluso con la promozione del , del , della  e della .

Stagione

Il girone A viene vinto dal  di Renzo Ulivieri, che ritorna in B dopo 2 anni. A una sola distanza si posizionarono i toscani della  che staccano di 4 punti i rivali dell' e ritornano a loro volta in B dopo ben 27 anni di assenza.

A retrocedere direttamente in C2 furono il , il  e l'. A far compagnia a loro si aggiungerà il , sconfitto nello spareggio salvezza contro il  per 2-0 sul neutro di Ferrara dopo un drammatico scontro diretto all'ultima giornata terminato con la vittoria dei biancorossi. Molto buono fu il primo campionato in C1 per il semisconosciuto , che si posiziona al 6º posto con 35 punti.

Il  vince il girone B con 2 punti di distacco sulla  ed entrambe vengono promosse in B (i pugliesi dopo un anno, i campani dopo addirittura 23 anni); la  vede sfumare lo spareggio-promozione coi corregionali granata per aver subìto 2 punti di penalizzazione.

Retrocedono in C2 , ,  (alla seconda retrocessione consecutiva) e  che, dopo aver perso lo spareggio contro la , decide di non iscriversi alla C2 ripartendo dai dilettanti.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1990-1991.
      Retrocesso in Serie C2 1990-1991.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per posti validi per la retrocessione verranno disputate partite di spareggio.

Note:
Lanerossi Vicenza e Prato hanno terminato il campionato a pari punti. Per decidere la squadra retrocessa si è svolto lo spareggio salvezza.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1990-1991.
      Retrocesso in Serie C2 1990-1991.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti per posti validi per la retrocessione verranno disputate partite di spareggio.

Note:
Campania Puteolana e Brindisi hanno terminato il campionato a pari punti. Per decidere la squadra retrocessa si è svolto lo spareggio salvezza.
La Casertana ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio

Spareggio salvezza

Collegamenti esterni

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1989